Woke steht für: 

 Woke, erhöhtes (oder auch übersteigertes) Bewusstsein für Rassismus und gesellschaftliche Privilegien
 Woke (Dorf), Dorf im Bundesstaat Central Equatoria im Südsudan
 Woke (Fernsehserie), Fernsehserie des Streaminganbieters Hulu